Neujean est un patronyme porté notamment par :

 Nat Neujean (1923-2018), sculpteur belge ;
 Xavier Neujean (1840-1914), homme politique belge et militant wallon ;
 Xavier Neujean (1865-1940), connu comme Xavier Neujean le Jeune, homme politique belge, bourgmestre et ministre.